Фолкленд может относиться к следующим понятиям:

 Фолкленд — вид земельной собственности в англосаксонской Британии;
 Фолкленд — город в Шотландии, область Файф
 Фолклендский дворец — его главная достопримечательность
 Фолклендские острова (Фолкленды) — острова в южной части Атлантического океана, владение Великобритании